Der Infiniti Q60 ist ein Coupé der Mittelklasse auf Basis des Infiniti Q50 des japanischen Automobilherstellers Infiniti.

Geschichte 
Erstmals wurde das Coupé als 404 kW (550 PS) starkes Konzeptfahrzeug Q60 Concept auf der North American International Auto Show in Detroit im Januar 2015 vorgestellt. Ein Jahr später zeigte Infiniti ebenfalls auf der North American International Auto Show die Serienversion des Q60. Sie wurde zwischen Oktober 2016 und August 2018 auch in Mitteleuropa verkauft. Nach dem Modelljahr 2022 lief die Produktion der Baureihe ersatzlos aus.

Neiman Marcus Limited Edition 
Zu Weihnachten 2016 verkaufte das US-Nobelkaufhaus Neiman Marcus im Rahmen des Neiman Marcus Christmas Book den Q60 als auf 50 Exemplare limitiertes Sondermodell Neiman Marcus Limited Edition zu einem Preis von 63.000 US-Dollar. 1.000 US-Dollar pro Fahrzeug wurden davon für einen guten Zweck gespendet. Angetrieben wird das Sondermodell vom Dreiliter-Ottomotor, zur Ausstattung zählen unter anderem ein adaptives Fahrwerk, ein Bose-Soundsystem, ein Touchscreen-Infotainmentsystem, verschiedene Carbonapplikationen an der Karosserie sowie eine weiße Lederausstattung in Kombination mit einer goldfarbenen Außenlackierung.

Technische Daten 
Serienmäßig wurde der Q60 mit 19-Zoll-Felgen und einem 7-Gang-Automatikgetriebe angeboten. Mit dem "In Touch-System" kann der Besitzer stets verschiedene Parameter wie den Fahrzeug-Standort, den Ölstand oder den Reifendruck via App einsehen.

Den Antrieb des Fahrzeugs übernimmt wahlweise ein Zweiliter-Reihenvierzylinder-Ottomotor mit 155 kW (211 PS) von Mercedes-Benz oder ein Dreiliter-V6-Ottomotor mit einer Leistung von 298 kW (405 PS). Beide Motoren kommen auch im Q50 zum Einsatz.

Project Black S 
Im Rahmen des 87. Genfer Auto-Salons präsentierte Infiniti zusammen mit dem Renault Sport F1 Team am 6. März 2017 das auf dem Q60 basierende Hybridelektrofahrzeug Project Black S. Zusammen mit dem 298 kW (405 PS) starken Dreiliter-V6-Ottomotor aus dem Q60S übernimmt ein aus der Formel 1 bekanntes ERS-System zur Energierückgewinnung den Antrieb. Dieses soll die Leistung um 25 Prozent erhöhen. Eine seriennahe Variante wurde auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2018 vorgestellt. Im August 2019 wurde jedoch beschlossen, dass das Fahrzeug nicht in Serie gebaut werde.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2016 und 2019 wurden in Deutschland insgesamt 275 Fahrzeuge der Baureihe neu zugelassen. Mit 125 Einheiten war 2017 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

Pkw-Modell
Q60
Fahrzeug der Mittelklasse
Coupé